Spojení písmen J a S může mít různé významy:

JS 
 JavaScript
 IATA kód společnosti Air Koryo
 JS Kabylie – sportovní klub
 Tank Josef Stalin
Jaromír Soukup

.js 
 .js – soubory Javascriptu